

Cinema
Galveston – film del 2018 diretto da Mélanie Laurent

Geografia 
 Galveston – città dell'Indiana, Stati Uniti d'America
 Galveston – città del Texas, Stati Uniti d'America
 Isola di Galveston – isola del Texas, Stati Uniti d'America

Letteratura 
 Galveston – romanzo di Nic Pizzolatto

Musica 
 Galveston – album di Glen Campbell del 1969
 Galveston – singolo di Glen Campbell del 1969